Calderón kan som auktorsförkortning betyda:

 Cléofe E. Calderón
 Graciela Calderón
 Salvador Calderón

Robotskapade auktorsförkortningar